Кибальчич, Надежда:

 Кибальчич, Надежда Константиновна (1878—1914) — украинская писательница, поэтесса.
 Кибальчич, Надежда Матвеевна (1857—1918) — украинская писательница.